Ligue 1 2009/2010 var den 72:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010
2009 i Frankrike
2009 i Monaco
2010 i Frankrike
2010 i Monaco